Стадия плей-офф Лиги Европы УЕФА 2022/23 началась 16 февраля 2023 года и завершится 31 мая 2023 года. Финальный матч пройдёт 31 мая 2023 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В стадии плей-офф сыграют 24 команды.

Время начала матчей указано центральноевропейское (CET) или центральноевропейское летнее (CEST) в соответствии с данными УЕФА (местное время, если отличается, указано в скобках).

Участники 
В плей-офф Лиги Европы УЕФА играют 24 команды: 16 команд, занявшие первое и второе место в каждой из 8 групп Лиги Европы, и 8 команд, занявших третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.

Команды, вышедшие из Лиги Европы

Команды, вышедшие из Лиги чемпионов

Расписание 
Расписание матчей приведено ниже (все жеребьёвки проходят в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария).

Сетка

Раунд плей-офф

Обзор 

Первые матчи этой стадии прошли 16 февраля, ответные — 23 февраля 2023 года.

|}

Матчи 

«Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 4:3 по сумме двух матчей.

«Ювентус» выиграл со счётом 4:1 по сумме двух матчей.

«Спортинг» выиграл со счётом 5:1 по сумме двух матчей.

Ничья 3:3 по сумме двух матчей. «Шахтёр» выиграл со счётом 5:4 в серии послематчевых пенальти.

«Унион» выиграл со счётом 3:1 по сумме двух матчей.

Ничья 5:5 по сумме двух матчей. «Байер 04» выиграл со счётом 5:3 в серии послематчевых пенальти.

«Севилья» выиграла со счётом 3:2 по сумме двух матчей.

«Рома» выиграла со счётом 2:1 по сумме двух матчей.

1/8 финала 

Жеребьёвка пар 1/8 финала прошла 24 февраля 2023 года.

Обзор 

Первые матчи этой стадии прошли 9 марта, ответные — 16 марта 2023 года.

|}

Матчи 

«Юнион» выиграл со счётом 6:3 по сумме двух матчей.

«Севилья» выиграла со счётом 2:1 по сумме двух матчей.

«Ювентус» выиграл со счётом 3:0 по сумме двух матчей.

«Байер 04» выиграл со счётом 4:0 по сумме двух матчей.

Ничья 3:3 по сумме двух матчей. В серии послематчевых пенальти победу со счётом 5:3 одержал «Спортинг».

«Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 5:1 по сумме двух матчей.

«Рома» выиграла со счётом 2:0 по сумме двух матчей.

«Фейеноорд» выиграл со счётом 8:2 по сумме двух матчей.

Четвертьфиналы 

Жеребьёвка четвертьфинальных пар прошла 17 марта 2023 года.

Обзор 

Первые матчи этой стадии пройдут 13 апреля, ответные — 20 апреля 2023 года.

|}

Матчи

Полуфиналы 

Жеребьёвка пар полуфинала прошла 17 марта 2023 года после жеребьёвки четвертьфиналов.

Обзор 

Первые матчи этой стадии пройдут 11 мая, ответные — 18 мая 2023 года.

|}

Матчи

Финал 

Финал турнира состоится 31 мая 2023 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Жеребьёвка «хозяев» финала пройдёт 17 марта 2023 года сразу после жеребьёвки четвертьфиналов и полуфиналов.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Лига Европы УЕФА 2022/2023
Спорт в Европе в марте 2023 года